A baía dos Golfinhos é uma baía de Fernando de Noronha, arquipélago do estado brasileiro de Pernambuco.
Recebe este nome pela alta aparição de golfinhos rotadores

O projeto Golfinho Rotador faz um trabalho excelente em Fernando de Noronha, monitorando os golfinhos todos os dias. O estudo realizado é de extrema importância para entendimento da espécie e trás também um chamariz a mais para sua visitação.

Apesar de ser proibido o mergulho ou a interação proposital com os Golfinhos, é possível visitar o mirante da Baia dos Golfinhos. Ali o visitante terá uma breve palestra do Projeto Golfinho Rotador e poderá utilizar binóculos para conseguir localiza-los.

Golfinhos, Baía Dos
Fernando de Noronha|